Nyblom är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 650 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Nyblom
 Birgitta Nyblom (1921–1989), journalist
 Carl Göran Nyblom (1867–1920), violinist, musikkritiker och kompositör
 Carl Rupert Nyblom (1832–1907), estetiker, skald, medlem av Svenska Akademien
 Elsa Nyblom (1890–1956), journalist och författare
 Erik Nyblom (1873–1947), journalist
 Eva Nyblom (1864–1931), skådespelare
 Georg Nyblom (1900–1939), redaktör och politiker, bondeförbundare
 Gösta Nyblom (1909–1986), bokförläggare
 Helena Nyblom (1843–1926), dansk-svensk författare
 Helena Nyblom (läkare) (född 1968), läkare och författare
 Hilde Nyblom (1908–2009), operettsångerska och konstnär
 Holger Nyblom (1874–1953), lärare, avdelningschef och författare 
 Hugo Nyblom (1885–1973), ingenjör och kommunalpolitiker
 Knut Nyblom (1870–1949), skriftställare, skådespelare, operettsångare, regissör 
 Kåre Nyblom (1928–2022), journalist
 Lars Johan Nyblom (1844–1908), präst och psalmförfattare 
 Lennart Nyblom (journalist) (1915–1994), kåsör och författare, signatur "Red Top"
 Lennart Nyblom (konstnär) (1872–1947), målare, etsare, tecknare
 Marcus Nyblom (född 1968), illustratör, formgivare och serietecknare
 Olga Nyblom (1872–1955), målare, tecknare och textilkonstnär
 Peder Nyblom (1902–1981), arkitekt och formgivare
 Ragna Nyblom (1930–2017), skådespelare och programpresentatör
 Sven Nyblom (1868–1931), regissör, översättare och operasångare, tenor
 Teddy Nyblom (1897–1960), journalist och författare

Källor

Svenska efternamn